Metania är ett släkte av svampdjur. Metania ingår i familjen Metaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Metania